Arghun Khan, (c. 1258- 1291), quart kan dels Il-khan de Pèrsia (1284 - 1291)
 Dinastia Arghun, dinastia que va governar sobre part de l'Afganistan als segles XV i XVI i al Sind al segle XVI
 Arghun (tribu), tribu turca de Transoxiana